Переу́лок Ради́щева — название переулков в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о писателе Александре Николаевиче Радищеве (1749—1802).

Россия 
 Переулок Радищева — переулок в Курске.
 Переулок Радищева — переулок в Санкт-Петербурге.
 Переулок Радищева — переулок в Тобольске.
 Переулок Радищева — переулок в Томске.

Украина 
 Переулок Радищева — переулок в Киеве.

См. также 
 Улица Радищева